Лівія Цікану (народилася 4 серпня 1964 року) — веслярка з Румунії, зараз на пенсії. Змагаючись у вісімці жінок, вона виграла три медалі між 1985 і 1987 роками на чемпіонаті світу з веслування.

Джерела

 Livia Țicanu at Olympics at Sports-Reference.com (archived)

Примітки 

Жінки весляри
Медалісти Чемпіонату Світу з веслування